üzbég nyelv
üzbég nép
Üzbegisztán

Üzbég község, Szlovákia
Üzbég kán, az Arany Horda uralkodója